Верховский, Владимир:
 Верховский, Владимир Владимирович (1849—1910) — русский государственный деятель.
 Верховский, Владимир Павлович (1838—1917) — адмирал русского флота.